Александр Черников
 Черников, Александр Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Черников, Александр Васильевич (1858—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Орловской губернии.
 Черников, Александр Евгеньевич (род. 2000) — российский футболист.
 Черников, Александр Михайлович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Черников, Александр Никифорович (1889—1970) — советский военачальник, генерал-майор (1940).